Cristina Besio (1950) – sociologa tedesca
 Giacomo Besio (1580-1650) – architetto italiano
 Remo Besio (1940-2016) – direttore scientifico
 Susana Besio Licio (1969) – scrittrice uruguaiana